Снисаренко:
 Снисаренко, Владимир Михайлович (род. 1949) — советский футболист.
 Снисаренко, Игорь Васильевич (род. 1990) — украинский регбист.